GEH est un sigle qui peut signifier :
 G.E.H. (où G.E.H. signifie Granular Eisen Hydroxyde), un  produit chimique utilisé pour le traitement de l'eau potable ;
 GEH (où GEH signifie Geoffrey E. Havers)', une formule utilisée en ingénierie du trafic pour comparer deux volumes de trafic ;
 groupe d'exploitation hydraulique.